Punta della Vedretta kan zijn:

Een 2954 meter hoge bergtop op de grens tussen het Zwitserse kanton Graubünden en Italië
De Italiaanse naam voor een 3270 meter hoge bergtop op de grens tussen de Oostenrijkse deelstaat Tirol en het Italiaanse Bozen-Zuid-Tirol, zie Im Hinteren Eis